Niemcy:
 Brenz – rzeka, dopływ Dunaju
 Brenz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim